Chalmers kan syfta på:

 Chalmers tekniska högskola, Göteborg
 Chalmers (efternamn) – ett skotskt-svenskt efternamn 
 Allis-Chalmers – amerikanskt industriföretag
 Chalmers-Detroit – amerikanskt bilmärke
 Gary Chalmers – en figur i tv-serien The Simpsons

Företeelser namngivna efter Chalmers tekniska högskola
 Chalmers Ballong Corps – ballongflygklubb i Göteborg
 Chalmers Barockensemble – orkester i Göteborg
 Chalmers Cortègecommitté – Göteborg
 Chalmers GK – golfklubb i Göteborg
 Chalmerska huset – hus vid Södra Hamngatan i Göteborg
 Chalmers kammarkör – Göteborg
 Chalmers kårhus – Göteborg
 Chalmers magasin – tidskrift
 Chalmers manskör – Göteborg
 Chalmersmedaljen – hedersbetygelse inom Chalmers tekniska högskola
 Chalmers Segelflygklubb – Göteborg
 Chalmersska Ingenjörsföreningen – förening för utexaminerade från Chalmers
 Chalmersspexet – studentspex
 Chalmersspexet Vera – studentspex
 Chalmers studentkår – Göteborg
 Chalmers sångkör – Göteborg
 Chalmers teknikpark – företagspark i Göteborg
 Chalmerstunneln – spårvägstunnel i Göteborg
 KTH Chalmers Capital – riskkapitalbolag

Se även
 Lista över spårvagnar i Göteborg
 Mount Chalmers